Râul Recea se poate referi la:

 Recea - afluent al Cerna
 Recea - afluent al Miletin